Jason Miller (aktor) – amerykański aktor i scenarzysta
 Jason Miller (hokeista) – kanadyjski hokeista
 Jason Miller (zawodnik MMA) – amerykański zawodnik MMA